Влады́кина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Владыкина, Василиса Владимировна (род. 1987) — российская пловчиха, специализируется в плавании баттерфляем.
 Владыкина, Галина Михайловна (1950—2020) — советская и российская актриса, артистка Удмуртского государственного театра драмы, заслуженная артистка УАССР (1981) и России (2001), народная артистка УР (1994).
 Владыкина, Елена Николаевна (род. 1993) — российская регбистка.
 Владыкина, Олеся Юрьевна (род. 1988) — российская пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка (2008, 2012) и мировой рекордсмен.
 Владыкина, Ольга Аркадьевна (1963) — советская легкоатлетка.
 Владыкина, Татьяна Григорьевна (род. 1953) — российский учёный, исследователь удмуртского фольклора.